Гута може да се отнася за:
 гута – архитектурен елемент
 Гута – име (до 1948 г.) на гр. Коларово, Нитрански край, Словакия
 Гута – над 40 села в Беларус, Украйна и Русия (и над 30 села с Гута в името си)
 Гута – градски район в гр. Дзинджоу, провинция Ляонин, КНР
 Гута - оазис край Дамаск, Сирия
 „Гута“ – група компании с централа в Москва, Русия
 Гута – зъл дух в унгарската митология
 Гута Хабсбургска (1271-1297) - германска принцеса и кралица на Чехия и Полша